Люсьен Фридолин Овона-Ндонг (; ) — камерунский футболист, защитник клуба Альмерия и национальной сборной Камеруна.

Карьера

Клубная 
Люсьен Овона — воспитанник спортивной академии Камрейл. В 2005 году дебютировал во взрослом футболе выступая за камерунский «Мателот». После годичного пребывания в камерунских клубах «Сетефе» и в клубе «Лез Астр», он подписал контракт с французским клубом ПСЖ 10 сентября 2009 года.

Однако в ПСЖ он выступал только в молодёжной команде, которая играла в любительском чемпионате. 31 января 2011 года Овона переехал в Испанию и присоединился во вторую команду «Реал Овьедо».. Несмотря на то, что он не играл в главной команде из-за бюрократических проблем, 28 мая того года он был заявлен за первую команду, которая выступала в Сегунде Б, в третьей по значимости лиге в Испании.

После ухода из Овьедо, Овона продолжал выступать на третьем испанском уровне, но также играл и рангом ниже в испанской Терсере, представляя «Ноху», «Арройо Полидепортиво», «Вильяновенсе» (два отрезка) и Саудаль Депортиво. В 2015 году, представляя «Вильяновенсе», он подвергся случаем проявления расизма со стороны болельщиков клуба «Реал Бетис Б».

17 января 2017 года Овона подписала контракт на два с половиной года с клубом испанской Сегунды «Алькоркон». Он сделал свой профессиональный дебют на следующий день, в проигранном домашнем матче Кубка Испании против «Алавеса» со счётом 0:2.

19 февраля 2017 года Овона забил свой первый гол за «Алькоркон», в домашней встрече против Реала Сарагосы, которая завершиилась со счётом 1:1 . 22 июля 2017 года он разорвал свой контракт с «Алькорконом», и всего через несколько часов он подписал трёхлетний контракт с другим клубом второго уровня «Альмерия».

Международная 
После того как он завершил выступления за молодёжную команду Камеруна, через несколько лет 20 мая 2017 года Овона был включен в предварительный состав из 30 футболистом сборной Камеруна для участия на Кубке конфедераций 2017 года в России. Девять дней спустя, он был включен главным тренером сборной Уго Броосом в окончательный список из 23 человек.

После того, как он не появлялся во время всего турнира, Овона провёл свой дебютный международный матч за главную сборную страны 13 июня 2017 года, в котором его команда со счётом 0:4 уступила сборной Колумбии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Ноха»
Игроки ФК «Арройо Полидепортиво»
Игроки ФК «Вильяновенсе»
Игроки ФК «Саудаль Депортиво»
Игроки ФК «Алькоркон»
Игроки ФК «Альмерия»